Ераков — фамилия.

Известные носители:
 Ераков, Александр Николаевич (1817—1886) — русский инженер.
 Ераков, Лев Александрович (1839—1885) — профессор Института инженеров путей сообщения.
 Ераков, Николай Петрович (1854—1923) — председатель Иркутской судебной палаты, сенатор, тайный советник.